Ballspiele steht für
 Plural von Ballspiel
 Ballspiele (Computerspielsammlung), eine Sportspielsammlung für Spielkonsolen